Crónica dos Bons Malandros steht für:
 Crónica dos Bons Malandros (Roman), Roman von Mário Zambujal (1980)
 Crónica dos Bons Malandros (Film), portugiesischer Spielfilm von Fernando Lopes (1984)
 Crónica dos Bons Malandros (Fernsehserie), portugiesische Fernsehserie (2020/2021)